Textella es un género de foraminífero bentónico considerado un sinónimo posterior de Textularia de la subfamilia Textulariinae, de la familia Textulariidae, de la superfamilia Textularioidea, del suborden Textulariina y del orden Textulariida. Su especie tipo era Textularia foliacea var. occidentalis. Su rango cronoestratigráfico abarcaba el Holoceno.

Clasificación 
Textella incluía a la siguiente especie:

 Textella occidentalis

Bibliografía 

Géneros de Textulariida
Géneros de foraminíferos aglutinados
Géneros de foraminíferos bentónicos